Рюффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Рюффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан